19. edycja Ligi Światowej siatkarzy rozpoczęła się 13 czerwca, a zakończyła się 27 lipca 2008 r. W fazie eliminacyjnej wystąpiło 16 drużyn podzielonych na cztery grupy. Turniej finałowy po raz drugi w historii odbył się w Rio de Janeiro w Brazylii. Reguły dotyczące finału były takie same jak rok i dwa lata wcześniej.

Uczestnicy

Składy drużyn

Faza interkontynentalna

Grupa A 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa B 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa C 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa D 
Wyniki

|}

Tabela

Faza finałowa

Grupa E 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa F 
Wyniki

|}

Tabela

Półfinały 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 

Liga Światowa w Piłce Siatkowej 2008